Carbon County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Carbon County Courthouse (Montana)
 Carbon County Courthouse (Pennsylvania)
 Carbon County Courthouse (Utah)
 Carbon County Courthouse (Wyoming)